Georgenfelde ist ein Ortsname:
 in Deutschland:
 Georgenfelde (Schlesen), Ortsteil der Gemeinde Schlesen im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 in Polen:
 Georgenfelde, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wymiary in der Gmina Kętrzyn,  Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 in Russland:
 Georgenfelde, Ort im Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1946: Oserki (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad

Siehe auch: Georgenfelder Hochmoor, Georgenfeld